Kytorhinini é uma tribo de coleópteros da subfamília Bruchinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Chrysomelidae
 Subfamília Bruchinae
 Tribo Kytorhinini
 Gênero Kytorhinus

Referência

Bruchinae
Kytorhinini